Чемпіонат Франції 2016—2017 () — 79-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Сезон розпочався 12 серпня 2016, Парі Сен-Жермен розпочинав сезон як чинний чемпіон країни. 

Фінішував чемпіонат 20 травня 2017 року. Чемпіоном країни після 17-річної перерви став «Монако». Це 8-й титул чемпіонів країни для клубу з карликової держави Монако. «Парі Сен-Жермен» та «Ніцца» здобули право участі в розіграші Ліги чемпіонів наступного сезону, а «Ліон», «Марсель» та «Бордо» за результатами виступів у чемпіонаті стали учасниками розіграшу Ліги Європи. Вибули з елітного дивізіону Нансі та Бастія.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця 

 

  

      

  
   
 
   
   
   
 
   

 
 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб Бастія через фінансові причини був понижений до Національної ліги 3 (п'ятий дивізіон).

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати 

Примітки:

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/28 травня 2017

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ліги 1  
 Ліга І на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2016 у Франції
2017 у Франції
2016 у французькому спорті
2017 у французькому спорті